Soulama ist der Familienname folgender Personen:
 Abdoulaye Soulama (1979–2017), burkinischer Fußballspieler
 Aïssata Soulama (* 1979), burkinische Leichtathletin